Casto e Secondino, vescovi e martiri commemorati il 1º luglio
 Casto ed Emilio, martiri commemorati il 22 maggio
 Casto, martire del IV secolo con i fratelli Primiano e Firmiano